«Pedro de Rojas» puede referirse a:

 Pedro de Rojas (1873-1947), caricaturista español.
 Pedro Manuel Rojas (1828-1871), militar venezolano.
 Pedro José Rojas (1818-1874), político y militar venezolano.
 Pedro de Rojas y Enríquez (1539-1602), religioso español.
 Pedro de Rojas y Acevedo (15??-16??), terrateniente y oficial español.
 Pedro de Rojas (fl. 1593), gobernador de Filipinas.